Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1962 bestod av 12 lag, och FC Haka vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1962 i Finland
Fotbollssäsongen 1962
1962